La Coppa Italia 2017-2018 si è svolta dal 4 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Regolamento
Le squadre hanno disputato sedicesimi di finale (a cui hanno partecipato le squadre classificata dal dodicesimo al quattordicesimo posto nella regular season della Serie A1 2016-17 e la neopromossa dalla Serie A2), ottavi di finale (a cui hanno partecipato le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto e le vincitrici dei sedicesimi di finale), quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018